Granularia är ett släkte av svampar. Granularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Granularia